Die 37. Schacholympiade 2006 fand vom 20. Mai bis 4. Juni 2006 in Turin (Italien) statt.

Übersicht offene Gruppe 

Bei der 37. Schacholympiade 2006 in Turin spielten 148 Teams (inklusive Italien B und Italien C) in der offenen Gruppe. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt. Sämtliche Teams wurden 2006 im Olympischen Dorf (Turin) untergebracht, bei höchstem Standard des IOC. Im Weltschachcenter befanden sich ebenfalls die Presse, Gastronomie, Medizinische Versorgung und die FIDE. Zu Fuß konnten die Spielsäle der Schacholympiade und Openturniere in 5 Minuten erreicht werden.

 Vorsitzender des Organisationskomitees: Paolo Fresco (Italien)
 Hauptmanager: Michele Cordara (Italien)
 Hauptschiedsrichter: Geurt Gijssen (Niederlande)
 Teilnehmer: 873 (246 Großmeister, 163 Internationale Meister, 1 Großmeisterin, 104 FIDE-Meister, 2 Internationale Meisterinnen und 5 Meisterkandidaten)
 Bedenkzeit: 90 Minuten für die gesamte Partie, plus 30 Sekunden Zeitgutschrift je Zug
 Ihr Turnierdebüt gaben Malawi und Südkorea sowie eine Mannschaft von der Insel Taiwan (Chinesisch-Taipeh).

Ergebnisse

Mannschaften offene Gruppe 

Siehe weiter unten den Endstand als Komplette Fortschrittstabelle.

Auf die ersten drei Plätze kamen die Mannschaften aus Armenien (36 Brettpunkte), China (34) und den Vereinigten Staaten (33).

Olympiasieger Armenien spielte mit Levon Aronian (7 Punkte aus 11 Partien), Vladimir Akopian (9 aus 12), Karen Asrian (5 aus 10), Smbat Lputian (2½ aus 3), Gabriel Sargissian (10 aus 13) und Artashes Minasian (2½ aus 3).

Die deutschen Männer belegten Platz 15 und spielten mit Arkadij Naiditsch (6 aus 10), Artur Jussupow (3 aus 8), Jan Gustafsson (6½ aus 10), Thomas Luther (6½ aus 9), Christopher Lutz (3½ aus 7) und Alexander Graf (5½ aus 8).

Individuelle Medaillen offene Gruppe 

Brett 1
 Gold: Gillani, Tunveer (PAK) 7 aus 8
 Silber: Ermenkov, Evgeny (PLE) 8½ aus 10
 Bronze: Hamdouchi, Hichem (MAR) 7 aus 10

Brett 2
 Gold: Oms Pallisé, Josep (AND) 9 aus 11
 Silber: Dew, Brian (HKG) 7 aus 9
 Bronze: Iturrizaga, Eduardo (VEN) 8½ aus 11

Brett 3
 Gold: Larrea Llorca, Gustavo Manuel (URU) 7 aus 8
 Silber: Leitão, Rafael (BRA) 8 aus 10
 Bronze: Illescas Córdoba, Miguel (ESP) 7 aus 9

Brett 4
 Gold: Wang Yue (CHN) 10 aus 12
 Silber: Zelčić, Robert (CRO) 9 aus 12
 Bronze: Avrukh, Boris (ISR) 7½ aus 10

Reserve 1
 Gold: Al-Qudaimi, Bashir (YEM) 7 aus 7
 Silber: Amir, Karim (PAK) 7½ aus 8
 Bronze: Ali, Laith (IRQ) 6½ aus 7

Reserve 2
 Gold: Phiri, Richmond (ZAM) 6½ aus 7
 Silber: Pg Mohd Omar, Ak Hirawan (BRU) 6½ aus 7
 Bronze: Haideri, Hamidullah (AFG) 7½ aus 9

Mannschaften der Frauen 

Bei den Frauen gewann die Ukraine (29,5 Brettpunkte) vor Russland (28) und China (27,5).

Ukraine trat mit Natalia Zhukova (7½ Punkte aus 10 Partien), Kateryna Lahno (8 aus 10, Silbermedaille), Inna Yanovska-Gaponenko (7 aus 9, Silbermedaille) und Anna Ushenina (7 aus 10) an.

Die deutschen Frauen belegten Platz 11 und spielten mit Elisabeth Pähtz (8 aus 12), Ketino Kachiani-Gersinska (8½ aus 12), Jessica Nill (1 aus 5) und Vera Jürgens (6 aus 10).

Individuelle Medaillen Frauen 

Brett 1
 Gold: Zsiltzova-Lisenko, Lubov (IBC) 9 aus 10
 Silber: Al-Rufei, Eman Hassane (IRQ) 7 aus 8
 Bronze: Sánchez Castillo, Saraí (VEN) 9 aus 11

Brett 2
 Gold: Steil-Antoni, Fiona (LUX) 10 aus 12
 Silber: Lahno, Kateryna (UKR) 8 aus 10
 Bronze: Kosintseva, Tatiana (RUS) 9½ aus 12

Brett 3
 Gold: Saleh, Nora Mohd (UAE) 7 aus 8
 Silber: Yanovska-Gaponenko, Inna (UKR) 7 aus 9
 Bronze: Javakhishvili, Lela (GEO) 8½ aus 11

Reserve
 Gold: Berlin, Tatiana (BLR) 7 aus 8
 Silber: Hou Yifan (CHN) 11 aus 13
 Bronze: Mawadda, Rahal (LBA) 6½ aus 8

Endstand der offenen Gruppe 

 Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang): Summe der Brettpunkte (BP), Wertung (Wtg) nach Bucholz-System, Summe der Mannschaftspunkte (MP), Wertung nach Berger-System, mittlere Buchholzwertung.

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Turin wurden 13 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 13 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe aufgeführt (+ = -).

Komplette Fortschrittstabelle 
{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||BP||Wtg||MP||+||=||-||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13
|-
|1||Armenien||ARM||36||397,0||23||10||3||0||VEN3||NGR3½||DEN3||NOR4||RUS2||UZB2½||NED3||CUB3||UKR2½||CHN2½||CZE3||FRA2||HUN2
|-
|2||China||CHN||34||393,0||17||8||1||4||SYR3½||SCO3½||SVK3½||RUS1||IND2||USA1½||ARG3||PHI3½||GEO4||ARM1½||FRA1½||CZE3||NED2½
|-
|3||USA||USA||33||392,5||21||9||3||1||NZL2½||MAR3½||PHI2½||POL3||GEO2½||CHN2½||SWE2||DEN3||CZE2||FRA2||RUS2½||ISR1½||NOR3½
|-
|4||Israel||ISR||33||380,5||21||9||3||1||IPC3½||ITA2½||PER2||INA3||DEN2||ROM3||CZE1||AZE2||PAR3||SWE2½||IND3||USA2½||RUS3
|-
|5||Ungarn||HUN||32½||386,5||18||7||4||2||DOM3½||ECU2½||POR3||IND1½||SUI2||LAT3||BUL1½||ESP2||BIH2½||SVK3||DEN2||ISL4||ARM2
|-
|6||Russland||RUS||32||410,5||16||7||2||4||KAZ4||LAT4||GER2½||CHN3||ARM2||NED1½||BLR3||CZE2||FRA1½||UKR3||USA1½||CUB3||ISR1
|-
|7||Frankreich||FRA||32||396,0||19||7||5||1||BOL3½||BIH2||IRI2½||SLO2||MKD2||POR3||COL3½||NED3||RUS2½||USA2||CHN2½||ARM2||BUL1½
|-
|8||Ukraine||UKR||32||390,5||18||8||2||3||IBC3½||ITA23½||YUG3||UZB2||BUL2||IRI2½||IND2½||SWE3||ARM1½||RUS1||AZE3||NED1½||POL3
|-
|9||Bulgarien||BUL||32||385,0||16||7||2||4||KGZ4||INA2||LTU3½||BRA2½||UKR2||SWE1½||HUN2½||IND1½||MDA1½||VIE1½||MAR4||SLO3||FRA2½
|-
|10||Spanien||ESP||32||377,5||18||7||4||2||MAS4||EST2½||ARG3||ISL2½||SWE2||BLR1||VIE2||HUN2||AZE1½||BAN3½||POL2||TUR3||DEN3
|-
|11||Tschechische Republik||CZE||31||399,0||18||7||4||2||ESA2½||CUB2||ITA24||YUG2½||CRO2||SVK3||ISR3||RUS2||USA2||SLO3½||ARM1||CHN1||GRE2½
|-
|12||Niederlande||NED||31||396,0||17||8||1||4||FAI4||BAN3||TUR3||GRE3||UZB2||RUS2½||ARM1||FRA1||CRO1½||INA3||PHI3||UKR2½||CHN1½
|-
|13||Usbekistan||UZB||31||389,5||16||6||4||3||JAM3½||ITA33½||AUS3½||UKR2||NED2||ARM1½||BRA3||GEO1½||IND2||GER2½||CUB1½||GRE2||AZE2½
|-
|14||Georgien||GEO||31||388,0||20||9||2||2||ICS4||IRI2½||COL2½||GER2½||USA1½||SCO3||POL3||UZB2½||CHN0||TUR3||ROM2||MDA2½||CUB2
|-
|15||Deutschland||GER||31||381,0||14||7||0||6||RSA4||CAN3½||RUS1½||GEO1½||MEX3||IND1||MAS4||BLR2½||CUB1½||UZB1½||CRO3||NOR1½||MKD2½
|-
|16||Kuba||CUB||30½||386,0||17||7||3||3||ALG2½||CZE2||PAR2½||IBC4||BRA1½||AZE3½||INA3½||ARM1||GER2½||IND2||UZB2½||RUS1||GEO2
|-
|17||Schweden||SWE||30½||381,0||16||6||4||3||TRI3||EGY1½||BAR4||PER3½||ESP2||BUL2½||USA2||UKR1||VIE2||ISR1½||SUI2||CRO2½||EST3
|-
|18||Moldawien||MDA||30½||376,5||15||7||1||5||BAR3||MKD2||CHI3½||VIE1½||AZE1½||MEX3½||GRE1||BEL3½||BUL2½||DEN1½||YUG3||GEO1½||CAN2½
|-
|19||England||ENG||30½||366,0||18||8||2||3||UAE3½||TKM2½||INA2||TUR1½||KAZ3||PER2||NOR1½||LTU2½||MEX2½||BLR1½||SCO3||IRI2½||YUG2½
|-
|20||Dänemark||DEN||30||396,0||18||8||2||3||LIB4||IRL2½||ARM1||AUS3½||ISR2||CRO2½||IRI3||USA1||TUR2½||MDA2½||HUN2||ROM2½||ESP1
|-
|21||Polen||POL||30||381,0||15||7||1||5||YEM4||QAT3½||GRE1½||USA1||ITA2½||IRL3½||GEO1||NOR1½||EST2½||BRA3||ESP2||SVK3||UKR1
|-
|22||Griechenland||GRE||30||379,0||16||7||2||4||THA4||FIN3½||POL2½||NED1||ARG2½||BRA1½||MDA3||SLO1½||BLR2½||CRO2||IRI2½||UZB2||CZE1½
|-
|23||Slowenien||SLO||30||378,5||18||8||2||3||TJK2½||BLR1½||MAS4||FRA2||ALG2||MKD3||YUG2½||GRE2½||SVK3||CZE½||EST3||BUL1||LTU2½
|-
|24||Aserbaidschan||AZE||30||377,5||16||7||2||4||MGL2||POR½||IRQ4||NGR3½||MDA2½||CUB½||KGZ4||ISR2||ESP2½||NOR3||UKR1||VIE3||UZB1½
|-
|25||Kroatien||CRO||30||373,5||15||6||3||4||BRU4||COL1½||IRL3||EGY2½||CZE2||DEN1½||SUI2||YUG3||NED2½||GRE2||GER1||SWE1½||MGL3½
|-
|26||Rumänien||ROM||30||372,0||14||5||4||4||NCA4||AUS1||TKM3||EST3||ISL2||ISR1||BIH1½||TUN3||PHI2||EGY4||GEO2||DEN1½||LAT2
|-
|27||Schweiz||SUI||30||367,5||15||5||5||3||PUR3½||PER1||UAE3½||CAN2½||HUN2||YUG2||CRO2||BIH1½||MAS1½||ECU3½||SWE2||PHI2||IRI3
|-
|28||Lettland||LAT||30||357,5||14||6||2||5||UGA4||RUS0||DOM3½||BLR1||PLE4||HUN1||MGL1||POR3||YUG1||FAI2||LUX4||IRL3½||ROM2
|-
|29||Australien||AUS||30||351,0||14||7||0||6||MAC4||ROM3||UZB½||DEN½||RSA3½||ALB1½||LUX2½||QAT2½||EGY1½||SCO1½||DOM1½||FAI3½||PER4
|-
|30||Indien||IND||29½||391,5||15||6||3||4||MAR1||CYP4||MGL4||HUN2½||CHN2||GER3||UKR1½||BUL2½||UZB2||CUB2||ISR1||CAN1½||ITA22½
|-
|31||Norwegen||NOR||29½||376,0||19||9||1||3||ANG3||MEX3||LUX3½||ARM0||FIN2½||VEN2½||ENG2½||POL2½||IRI2||AZE1||PER4||GER2½||USA½
|-
|32||Brasilien||BRA||29½||371,5||18||8||2||3||URU3½||BEL2½||SIN3½||BUL1½||CUB2½||GRE2½||UZB1||VIE2||INA2||POL1||MGL2½||QAT2½||PHI2½
|-
|33||Mazedonien||MKD||29½||366,0||18||7||4||2||HKG3||MDA2||BEL2½||AND2½||FRA2||SLO1||ITA22||ECU3||LTU2½||BIH2||COL3||BLR2½||GER1½
|-
|34||Kanada||CAN||29½||357,0||14||7||0||6||JPN4||GER½||ANG3½||SUI1½||POR1½||MAS½||IRQ3½||COL1||DOM2½||TUN3½||INA3½||IND2½||MDA1½
|-
|35||Italien A||ITA||29½||354,5||13||5||3||5||MNC3½||ISR1½||ALB1½||SIN3½||POL1½||LTU1½||POR2½||EST1||ITA32||KGZ3||ITA22||DOM2||MAS4
|-
|36||Weißrussland||BLR||29||381,0||16||7||2||4||WLS2½||SLO2½||ECU2½||LAT3||COL3½||ESP3||RUS1||GER1½||GRE1½||ENG2½||VIE2||MKD1½||BIH2
|-
|37||Serbien & Montenegro||YUG||29||376,0||13||6||1||6||BOT3½||CRC4||UKR1||CZE1½||BEL3||SUI2||SLO1½||CRO1||LAT3||VEN3||MDA1||POR3||ENG1½
|-
|38||Türkei||TUR||29||372,5||14||6||2||5||PAN4||ALB3||NED1||ENG2½||SVK1½||PAR2||LTU2||MGL4||DEN1½||GEO1||BIH3||ESP1||KAZ2½
|-
|39||Vietnam||VIE||29||372,0||16||6||4||3||PLE4||AND3||ISL1½||MDA2½||IRI1||ALG3||ESP2||BRA2||SWE2||BUL2½||BLR2||AZE1||SVK2½
|-
|40||Indonesien||INA||29||369,5||15||6||3||4||NAM4||BUL2||ENG2||ISR1||UAE4||ISL2½||CUB½||CHI3||BRA2||NED1||CAN½||WLS2½||KGZ4
|-
|41||Bosnien & Herzegowina||BIH||29||367,5||16||6||4||3||SRI3½||FRA2||EGY1||PAR2½||BAN2||BEL3||ROM2½||SUI2½||HUN1½||MKD2||TUR1||AUT3½||BLR2
|-
|42||Litauen||LTU||29||360,5||15||6||3||4||SUR4||SIN2||BUL½||LUX3||PHI2||ITA2½||TUR2||ENG1½||MKD1½||SYR2½||FIN2½||VEN3½||SLO1½
|-
|43||Slowakei||SVK||28½||373,5||14||7||0||6||NEP4||PAR3||CHN½||QAT3||TUR2½||CZE1||ALB3||PER3||SLO1||HUN1||CHI4||POL1||VIE1½
|-
|44||Philippinen||PHI||28½||369,5||13||4||5||4||MRI4||LUX2||USA1½||COL2||LTU2||ECU3||ISL3½||CHN½||ROM2||MAS3½||NED1||SUI2||BRA1½
|-
|45||Island||ISL||28½||368,0||15||7||1||5||GUA4||CHI3||VIE2½||ESP1½||ROM2||INA1½||PHI½||ALB3||BAN1½||KAZ3||ARG3½||HUN0||QAT2½
|-
|46||Estland||EST||28½||355,0||13||6||1||6||HON4||ESP1½||NZL2½||ROM1||TKM1½||TUN2||ESA3||ITA3||POL1½||PAR3½||SLO1||MAS3||SWE1
|-
|47||Mexiko||MEX||28½||354,0||12||5||2||6||AHO3½||NOR1||TJK2||JAM4||GER1||MDA½||SYR3½||TKM3||ENG1½||ARG1½||IRL1½||FIN2||TUN3½
|-
|48||Italien B||2ITA2||28½||353,5||14||6||2||5||TPE4||UKR½||CZE0||MLT4||MAS1||FAI3½||MKD2||FIN2½||KAZ1½||LUX2½||ITA2||ECU3½||IND1½
|-
|49||Iran||IRI||28||375,5||11||5||1||7||BRN4||GEO1½||FRA1½||SYR4||VIE3||UKR1½||DEN1||SCO3||NOR2||COL2½||GRE1½||ENG1½||SUI1
|-
|50||Portugal||POR||28||362,5||14||7||0||6||CYP2½||AZE3½||HUN1||NZL2½||CAN2½||FRA1||ITA1½||LAT1||NEP4||PER1||SYR4||YUG1||DOM2½
|-
|51||Argentinien||ARG||28||361,5||15||7||1||5||MLT3||AUT3½||ESP1||ALB3½||GRE1½||TKM2½||CHN1||PAR1||NCA3||MEX2½||ISL½||ICS3||SCO2
|-
|52||Schottland||SCO||28||358,0||16||7||2||4||JCI3½||CHN½||YEM3||KGZ3||EGY3||GEO1||FIN2½||IRI1||PER2||AUS2½||ENG1||ALB3||ARG2
|-
|53||Kasachstan||KAZ||28||345,5||14||7||0||6||RUS0||MAW3||MOZ3||THA3½||ENG1||MGL1½||DOM3½||EGY1½||ITA22½||ISL1||NZL3½||COL2½||TUR1½
|-
|54||Tadschikistan||TJK||28||331,0||14||6||2||5||SLO1½||WLS3||MEX2||ECU1½||TUN1½||NCA2½||JAM2||FAI0||MNC3½||GUA1½||LIB3½||PAR3||COL2½
|-
|55||Katar||QAT||27½||354,0||12||5||2||6||KEN4||POL½||PUR3||SVK1||ECU1½||AUT3||ALG2½||AUS1½||IRL2||BEL2||BAN3½||BRA1½||ISL1½
|-
|56||Irland||IRL||27½||352,0||15||7||1||5||SMR4||DEN1½||CRO1||WLS3||CHI3||POL½||VEN1½||LUX2½||QAT2||NZL2½||MEX2½||LAT½||ITA33
|-
|57||Kolumbien||COL||27||362,5||11||5||1||7||BER4||CRO2½||GEO1½||PHI2||BLR½||URU4||FRA½||CAN3||FAI3½||IRI1½||MKD1||KAZ1½||TJK1½
|-
|58||Ägypten||EGY||27||360,0||17||7||3||3||IRQ3||SWE2½||BIH3||CRO1½||SCO1||IBC2½||TKM2||KAZ2½||AUS2½||ROM0||BEL2½||MAR2||BAN2
|-
|59||Mongolei||MGL||27||358,5||17||8||1||4||AZE2||TUN3½||IND0||PUR2½||CRC2½||KAZ2½||LAT3||TUR0||TRI2½||WLS3½||BRA1½||TKM3||CRO½
|-
|60||Bangladesch||BAN||27||352,0||14||6||2||5||LIE4||NED1||AND1½||AUT2½||BIH2||FIN1½||THA3||VEN2½||ISL2½||ESP½||QAT½||JPN3½||EGY2
|-
|61||Albanien||ALB||27||351,5||14||6||2||5||SEY4||TUR1||ITA2½||ARG½||DOM3½||AUS2½||SVK1||ISL1||CRC2||LIB3||TKM2||SCO1||WLS3
|-
|62||Finnland||FIN||27||351,5||12||4||4||5||LBA4||GRE½||JAM2||MAR3||NOR1½||BAN2½||SCO1½||ITA21½||TUN2||SIN3||LTU1½||MEX2||CHI2
|-
|63||Dominikanische Republik||DOM||27||351,0||13||6||1||6||HUN½||SUD3½||LAT½||JPN3½||ALB½||PLE3½||KAZ½||MLT3½||CAN1½||YEM3½||AUS2½||ITA2||POR1½
|-
|64||Venezuela||VEN||27||349,0||14||7||0||6||ARM1||MLT2½||THA1½||ANG3½||NZL3||NOR1½||IRL2½||BAN1½||IPC3½||YUG1||ICS2½||LTU½||SIN2½
|-
|65||Chile||CHI||27||340,5||13||6||1||6||GCI4||ISL1||MDA½||BRU4||IRL1||ITA32½||MAR2½||INA1||SYR1½||TRI4||SVK0||BOL3||FIN2
|-
|66||VereinigteArabische Emirate||UAE||27||324,0||13||6||1||6||ENG½||AFG4||SUI½||SUR4||INA0||GUA2½||RSA2½||JAM2||LUX1||NGR1½||JPN1||HAI4||THA3½
|-
|67||Paraguay||PAR||26½||354,5||11||4||3||6||PNG4||SVK1||CUB1½||BIH1½||BAR4||TUR2||PER2||ARG3||ISR1||EST½||FAI2||TJK1||LIB3
|-
|68||Marokko||MAR||26½||353,5||13||5||3||5||IND3||USA½||ESA3||FIN1||ICS2||LIB3½||CHI1½||MAS½||RSA3½||ITA34||BUL0||EGY2||BEL2
|-
|69||Algerien||ALG||26½||347,0||12||4||4||5||CUB1½||ESA2||CRC3½||ITA33||SLO2||VIE1||QAT1½||SIN2||WLS2||ICS1||BOL1½||PAK3||LUX2½
|-
|70||Belgien||BEL||26½||342,0||11||4||3||6||IVB3½||BRA1½||MKD1½||NEP3½||YUG1||BIH1||YEM4||MDA½||ICS2||QAT2||EGY1½||RSA2½||MAR2
|-
|71||Bolivien||BOL||26½||327,5||12||4||4||5||FRA½||SRI3½||NGR1||URU1½||FAI1||AHO4||BAR2||ESA2||THA2||IRQ2||ALG2½||CHI1||IPC3½
|-
|72||Costa Rica||CRC||26½||324,0||13||5||3||5||MAW3½||YUG0||ALG½||MOZ4||MGL1½||AND2||ITA32||NZL2½||ALB2||NCA3||MAS½||KGZ1||GUA4
|-
|73||Peru||PER||26||362,5||14||5||4||4||KOR3½||SUI3||ISR2||SWE½||AND3½||ENG2||PAR2||SVK1||SCO2||POR3||NOR0||IPC3½||AUS0
|-
|74||Ecuador||ECU||26||349,5||13||6||1||6||ARU3½||HUN1½||BLR1½||TJK2½||QAT2½||PHI1||ICS2½||MKD1||JAM3½||SUI½||GUA3½||ITA2½||PUR2
|-
|75||Turkmenistan||TKM||26||348,0||12||4||4||5||AFG3½||ENG1½||ROM1||IPC3½||EST2½||ARG1½||EGY2||MEX1||SIN2||AUT2½||ALB2||MGL1||RSA2
|-
|76||ICSC||ICS||26||333,5||13||5||3||5||GEO0||BRN1½||ETH3||HKG3||MAR2||NZL3||ECU1½||PUR2½||BEL2||ALG3||VEN1½||ARG1||AUT2
|-
|77||Österreich||AUT||26||332,5||12||5||2||6||FIJ3||ARG½||FAI3||BAN1½||ITA32||QAT1||AND3||IPC1½||ESA3||TKM1½||URU3½||BIH½||ICS2
|-
|78||Singapur||SIN||26||330,5||11||3||5||5||RWA4||LTU2||BRA½||ITA½||LIB2||IRQ1½||BOT4||ALG2||TKM2||FIN1||NGR2||NCA3||VEN1½
|-
|79||Puerto Rico||PUR||26||320,5||10||4||2||7||SUI½||IVB4||QAT1||MGL1½||LUX2||YEM1||BRU4||ICS1½||KGZ1||ESA1½||NEP3½||NGR2½||ECU2
|-
|80||Malaysia||MAS||25½||364,5||14||7||0||6||ESP0||HON4||SLO0||UGA4||ITA23||CAN3½||GER0||MAR3½||SUI2½||PHI½||CRC3½||EST1||ITA0
|-
|81||Luxemburg||LUX||25½||350,5||10||4||2||7||MOZ4||PHI2||NOR½||LTU1||PUR2||BOT3½||AUS1½||IRL1½||UAE3||ITA21½||LAT0||LBA3½||ALG1½
|-
|82||Färöer||FAI||25½||345,0||12||5||2||6||NED0||LIE4||AUT1||BOT1½||BOL3||ITA2½||MAC4||TJK4||COL½||LAT2||PAR2||AUS½||URU2½
|-
|- ||Italien C||3ITA3||25½||337,5||13||5||3||5||HAI3½||UZB½||BOT3||ALG1||AUT2||CHI1½||CRC2||BAR3||ITA2||MAR0||ZAM2½||ANG3½||IRL1
|-
|83||Südafrika||RSA||25½||334,5||12||5||2||6||GER0||JPN2½||MLT2||AHO3½||AUS½||NEP3||UAE1½||KGZ1½||MAR½||SUD3½||IBC3½||BEL1½||TKM2
|-
|84||Nicaragua||NCA||25½||329,0||13||6||1||6||ROM0||MAC3||PAN3||TUN2||KGZ1½||TJK1½||ANG3||NGR3||ARG1||CRC1||IRQ2½||SIN1||IBC3
|-
|85||Irak||IRQ||25½||326,0||15||6||3||4||EGY1||TRI2||AZE0||MRI3||SRI3||SIN2½||CAN½||PAN3||NGR2||BOL2||NCA1½||YEM2½||NZL2½
|-
|86||Andorra||AND||25½||316,5||12||5||2||6||ISV4||VIE1||BAN2½||MKD1½||PER½||CRC2||AUT1||NEP1||AFG3||JAM3||KGZ1½||NZL2||NGR2½
|-
|87||Japan||JPN||25½||314,5||12||6||0||7||CAN0||RSA1½||ARU3||DOM½||SEY3½||ANG1||LIB1½||LIE2½||UGA3½||THA1½||UAE3||BAN½||YEM3½
|-
|88||Kirgistan||KGZ||25||347,0||16||8||0||5||BUL0||NAM3||TRI4||SCO1||NCA2½||ESA2½||AZE0||RSA2½||PUR3||ITA1||AND2½||CRC3||INA0
|-
|89||Tunesien||TUN||25||341,0||13||4||5||4||ETH2||MGL½||LIB3½||NCA2||TJK2½||EST2||IBC3||ROM1||FIN2||CAN½||PAK2||JAM3½||MEX½
|-
|90||Wales||WLS||25||333,5||10||4||2||7||BLR1½||TJK1||BRN4||IRL1||BOT2||SYR1½||HKG3||IBC2½||ALG2||MGL½||THA3½||INA1½||ALB1
|-
|91||Neuseeland||NZL||24½||342,5||7||3||1||9||USA1½||ETH4||EST1½||POR1½||VEN1||ICS1||GUA3||CRC1½||IBC4||IRL1½||KAZ½||AND2||IRQ1½
|-
|92||Nigeria||NGR||24½||341,5||11||4||3||6||SUD3½||ARM½||BOL3||AZE½||URU1||LIE3½||IPC2||NCA1||IRQ2||UAE2½||SIN2||PUR1½||AND1½
|-
|93||Syrien||SYR||24½||338,5||14||6||2||5||CHN½||JCI3||UGA3½||IRI0||NEP2½||WLS2½||MEX½||LBA4||CHI2½||LTU1½||POR0||GUA2||BAR2
|-
|94||El Salvador||ESA||24½||334,0||10||4||2||7||CZE1½||ALG2||MAR1||CYP3½||YEM3||KGZ1½||EST1||BOL2||AUT1||PUR2½||ANG1½||URU1½||ZAM2½
|-
|95||Libanon||LIB||24½||325,0||12||5||2||6||DEN0||SMR2½||TUN½||MNC4||SIN2||MAR½||JPN2½||ANG2||HKG4||ALB1||TJK½||BRN4||PAR1
|-
|96||Uruguay||URU||24½||320,5||14||7||0||6||BRA½||ARU3||IPC1½||BOL2½||NGR3||COL0||TRI1||ZAM2½||SUD3||BAR3||AUT½||ESA2½||FAI1½
|-
|97||Barbados||BAR||24½||319,0||12||5||2||6||MDA1||HKG3½||SWE0||LBA3||PAR0||MRI4||BOL2||ITA31||BRN2½||URU1||YEM1½||AFG3||SYR2
|-
|98||Pakistan||PAK||24½||206,5||13||6||1||3||||||||KOR1||RWA1½||ISV4||FIJ3½||BOT3||MLT3||SRI3||TUN2||ALG1||ANG2½
|-
|99||Thailand||THA||24||333,0||12||5||2||6||GRE0||LBA3½||VEN2½||KAZ½||IPC2||SUD4||BAN1||TRI1½||BOL2||JPN2½||WLS½||PAN3½||UAE½
|-
|100||Trinidad & Tobago||TRI||24||314,5||14||6||2||5||SWE1||IRQ2||KGZ0||HON2½||BRN2||MOZ3||URU3||THA2½||MGL1½||CHI0||LBA1||KEN2½||LIE3
|-
|101||Nepal||NEP||24||312,0||13||6||1||6||SVK0||PNG3||GUA3½||BEL½||SYR1½||RSA1||SMR3||AND3||POR0||BRN2||PUR½||SEY2½||HON3½
|-
|102||Botswana||BOT||24||305,0||11||5||1||7||YUG½||HAI3½||ITA31||FAI2½||WLS2||LUX½||SIN0||PAK1||IVB4||PLE1||UGA1½||JCI3||AFG3½
|-
|103||Zypern||CYP||24||297,0||12||6||0||7||POR1½||IND0||FIJ3||ESA½||HAI3||JAM0||AFG1½||BER3½||ZAM1||SMR2½||PAN1||ETH3||NAM3½
|-
|104||Jamaika||JAM||23½||329,0||10||3||4||6||UZB½||KOR4||FIN2||MEX0||GUA1½||CYP4||TJK2||UAE2||ECU½||AND1||HKG3½||TUN½||MLT2
|-
|105||Angola||ANG||23½||328,0||13||6||1||6||NOR1||AHO3½||CAN½||VEN½||LBA2½||JPN3||NCA1||LIB2||SRI2½||IPC2½||ESA2½||ITA3½||PAK1½
|-
|106||IPCA||IPC||23½||325,0||12||5||2||6||ISR½||MNC3||URU2½||TKM½||THA2||NAM3½||NGR2||AUT2½||VEN½||ANG1½||PLE4||PER½||BOL½
|-
|107||Malta||MLT||23½||314,0||12||4||4||5||ARG1||VEN1½||RSA2||ITA20||HON3||SMR2½||PAN2½||DOM½||PAK1||KOR3½||BRN2||ZAM2||JAM2
|-
|108||Sudan||SUD||23½||299,5||11||5||1||7||NGR½||DOM½||HAI3||GUA1||KEN3½||THA0||SRI1½||JCI4||URU1||RSA½||ETH2||SMR2½||MRI3½
|-
|109||Sambia||ZAM||23½||222,5||13||6||1||3||||||||RWA4||UGA2½||SUR2½||NAM2½||URU1½||CYP3||LBA2½||ITA31½||MLT2||ESA1½
|-
|110||IBCA||IBC||23||322,0||10||5||0||8||UKR½||FIJ3½||SUR3||CUB0||PAN4||EGY1½||TUN1||WLS1½||NZL0||LIE3½||RSA½||MRI3||NCA1
|-
|111||Libyen||LBA||23||304,0||11||5||1||7||FIN0||THA½||KOR4||BAR1||ANG1½||SRI2½||ETH3||SYR0||SMR3½||ZAM1½||TRI3||LUX½||UGA2
|-
|112||Uganda||UGA||23||303,5||12||4||4||5||LAT0||TPE3½||SYR½||MAS0||ZAM1½||KEN2||MAW4||GUA2||JPN½||HAI2||BOT2½||HON2½||LBA2
|-
|113||Panama||PAN||23||303,0||12||6||0||7||TUR0||SEY3||NCA1||SMR3||IBC0||AFG3||MLT1½||IRQ1||LIE1½||MOZ3||CYP3||THA½||SRI2½
|-
|114||Niederländische Antillen||AHO||23||273,5||10||4||2||7||MEX½||ANG½||ISV4||RSA½||BRU2||BOL0||ARU3½||BRN1||PLE½||MAW2||SEY1||IVB3½||BER4
|-
|115||Jemen||YEM||22½||325,0||11||5||1||7||POL0||KEN4||SCO1||SRI3||ESA1||PUR3||BEL0||HKG2||NAM3½||DOM½||BAR2½||IRQ1½||JPN½
|-
|116||Guatemala||GUA||22½||320,5||12||5||2||6||ISL0||GCI3||NEP½||SUD3||JAM2½||UAE1½||NZL1||UGA2||ETH4||TJK2½||ECU½||SYR2||CRC0
|-
|117||Sri Lanka||SRI||22½||303,5||8||4||0||9||BIH½||BOL½||MAW4||YEM1||IRQ1||LBA1½||SUD2½||MRI3||ANG1½||PAK1||HON1½||PLE3||PAN1½
|-
|118||Brunei||BRU||22½||291,0||12||4||4||5||CRO0||BER3||PLE2½||CHI0||AHO2||BRN2½||PUR0||HAI2||KOR2||AFG1½||MOZ1½||MAC2||MAW3½
|-
|119||Bahrain||BRN||22||307,5||12||4||4||5||IRI0||ICS2½||WLS0||FIJ3||TRI2||BRU1½||MNC2||AHO3||BAR1½||NEP2||MLT2||LIB0||SEY2½
|-
|120||Liechtenstein||LIE||22||301,5||12||5||2||6||BAN0||FAI0||KEN2||TPE3||JCI3½||NGR½||PLE2||JPN1½||PAN2½||IBC½||NAM2½||MNC3||TRI1
|-
|121||Hong Kong||HKG||22||300,5||10||4||2||7||MKD1||BAR½||JCI3||ICS1||NAM1½||BER4||WLS1||YEM2||LIB0||GCI3||JAM½||MOZ2½||KEN2
|-
|122||Kenia||KEN||22||279,0||11||3||5||5||QAT0||YEM0||LIE2||IVB3||SUD½||UGA2||MRI½||PNG2||MAW2||ARU4||MNC2½||TRI1½||HKG2
|-
|123||Jersey||JCI||22||274,5||11||5||1||7||SCO½||SYR1||HKG1||ETH2½||LIE½||PNG3||MOZ1½||SUD0||BER2||ISV3||GCI2½||BOT1||KOR3½
|-
|124||Palästina||PLE||21½||297,0||10||4||2||7||VIE0||ISV3||BRU1½||GCI4||LAT0||DOM½||LIE2||MNC1||AHO3½||BOT3||IPC0||SRI1||HAI2
|-
|125||Haiti||HAI||21½||295,5||10||3||4||6||ITA3½||BOT½||SUD1||PNG3||CYP1||MNC1½||HON2½||BRU2||MOZ2||UGA2||SUR3½||UAE0||PLE2
|-
|126||Monaco||MNC||21½||291,5||9||4||1||8||ITA½||IPC1||SMR1½||LIB0||IVB3½||HAI2½||BRN2||PLE3||TJK½||MRI1½||KEN1½||LIE1||PNG3
|-
|127||Äthiopien||ETH||21½||289,5||12||5||2||6||TUN2||NZL0||ICS1||JCI1½||MAC2½||GCI2½||LBA1||KOR2½||GUA0||TPE2½||SUD2||CYP1||ARU3
|-
|128||San Marino||SMR||21½||288,5||10||5||0||8||IRL0||LIB1½||MNC2½||PAN1||SUR2½||MLT1½||NEP1||MAC2½||LBA½||CYP1½||PNG2½||SUD1½||RWA3
|-
|129||Surinam||SUR||21½||270,0||7||3||1||9||LTU0||RWA4||IBC1||UAE0||SMR1½||ZAM1½||GCI1½||HON2||MRI1½||MAC3||HAI½||MAW1½||ISV3½
|-
|130||Mozambique||MOZ||21||296,5||10||4||2||7||LUX0||MRI3½||KAZ1||CRC0||MAW3||TRI1||JCI2½||AFG1||HAI2||PAN1||BRU2½||HKG1½||MAC2
|-
|131||Namibia||NAM||21||292,5||10||5||0||8||INA0||KGZ1||BER2½||SEY2½||HKG2½||IPC½||ZAM1½||GCI3||YEM½||HON1½||LIE1½||FIJ3½||CYP½
|-
|132||Honduras||HON||21||289,0||10||4||2||7||EST0||MAS0||RWA3||TRI1½||MLT1||SEY2||HAI1½||SUR2||TPE3||NAM2½||SRI2½||UGA1½||NEP½
|-
|133||Seychellen||SEY||21||286,0||8||3||2||8||ALB0||PAN1||MAC2½||NAM1½||JPN½||HON2||KOR1||TPE1½||PNG2||BER3||AHO3||NEP1½||BRN1½
|-
|134||Macau||MAC||21||281,0||7||2||3||8||AUS0||NCA1||SEY1½||BER2||ETH1½||FIJ4||FAI0||SMR1½||GCI1½||SUR1||RWA3||BRU2||MOZ2
|-
|135||Chinesisch Taipeh||TPE||21||259,5||9||4||1||8||ITA20||UGA½||AFG2||LIE1||MRI½||KOR1½||RWA3½||SEY2½||HON1||ETH1½||FIJ1||ISV3½||GCI2½
|-
|136||Afghanistan||AFG||20½||297,0||11||4||3||6||TKM½||UAE0||TPE2||ARU2½||GCI2||PAN1||CYP2½||MOZ3||AND1||BRU2½||MRI2||BAR1||BOT½
|-
|137||Mauritius||MRI||20½||290,5||11||5||1||7||PHI0||MOZ½||IVB2½||IRQ1||TPE3½||BAR0||KEN3½||SRI1||SUR2½||MNC2½||AFG2||IBC1||SUD½
|-
|138||Guernsey||GCI||20||280,0||8||3||2||8||CHI0||GUA1||PNG3½||PLE0||AFG2||ETH1½||SUR2½||NAM1||MAC2½||HKG1||JCI1½||KOR2||TPE1½
|-
|139||Fidschi||FIJ||20||259,0||10||5||0||8||AUT1||IBC½||CYP1||BRN1||KOR2½||MAC0||PAK½||MAW1||ISV2½||RWA4||TPE3||NAM½||IVB2½
|-
|140||Malawi||MAW||19½||277,5||10||3||4||6||CRC½||KAZ1||SRI0||ISV3||MOZ1||ARU2||UGA0||FIJ3||KEN2||AHO2||KOR2||SUR2½||BRU½
|-
|141||Papua-Neuguinea||PNG||19½||263,0||8||3||2||8||PAR0||NEP1||GCI½||HAI1||ISV3||JCI1||BER1½||KEN2||SEY2||IVB2½||SMR1½||ARU2½||MNC1
|-
|142||Südkorea||KOR||19||288,0||9||3||3||7||PER½||JAM0||LBA0||PAK3||FIJ1½||TPE2½||SEY3||ETH1½||BRU2||MLT½||MAW2||GCI2||JCI½
|-
|143||Bermuda||BER||19||268,5||10||4||2||7||COL0||BRU1||NAM1½||MAC2||ARU2½||HKG0||PNG2½||CYP½||JCI2||SEY1||IVB3||RWA3||AHO0
|-
|144||Aruba||ARU||18||259,0||5||2||1||10||ECU½||URU1||JPN1||AFG1½||BER1½||MAW2||AHO½||IVB1½||RWA3||KEN0||ISV3||PNG1½||ETH1
|-
|145||Britische Jungferninseln||IVB||15½||262,5||5||2||1||10||BEL½||PUR0||MRI1½||KEN1||MNC½||RWA2||ISV3||ARU2½||BOT0||PNG1½||BER1||AHO½||FIJ1½
|-
|146||Ruanda||RWA||12||263,0||4||1||2||10||SIN0||SUR0||HON1||ZAM0||PAK2½||IVB2||TPE½||ISV2||ARU1||FIJ0||MAC1||BER1||SMR1
|-
|147||Amerikanische Jungferninseln||ISV||10½||263,5||1||0||1||12||AND0||PLE1||AHO0||MAW1||PNG1||PAK0||IVB1||RWA2||FIJ1½||JCI1||ARU1||TPE½||SUR½
|}

Mannschaftsaufstellungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 37th Chess Olympiad: Turin 2006 auf Olimpbase (englisch)
 37. Schacholympiade 2006 in Turin auf TeleSchach (Fotos)

2006
Schachturnier
Schachveranstaltung 2006
Schachwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Turin